Wide Bay ist der Name folgender Buchten:

 Wide Bay (Alaska)
 Wide Bay (Cairns, Australien)
 Wide Bay (Fraser Island, Australien)
 Wide Bay (North Carolina)
 Wide Bay (Papua-Neuguinea)

Siehe auch:
 Wide Bay-Burnett, eine Region im australischen Queensland